Tomasz Mazurkiewicz (ur. 1889) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, dowódca 68 Pułku Piechoty i Chełmińskiej Brygady ON
 Tomasz Mazurkiewicz (ur. 1968) –  polski piłkarz i trener
 Tomasz Mazurkiewicz (ur. 1981) –  polski piłkarz grający na pozycji pomocnika